Dactylopius är ett släkte av insekter. Dactylopius ingår i familjen Dactylopiidae. 

Dactylopius är enda släktet i familjen Dactylopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Dactylopius